DNAS (ang. Dynamic Network Authentication System)  -  system zaprojektowany przez SCEE (Sony Computer Entertainment Europe) w celu blokowania możliwości grania w gry internetowe za pośrednictwem konsoli Sony (PS2 głównie).

Kod DNAS składa się z kodu szesnastkowego w przedziale cyfr 0-9 oraz liter A-F.

Przykład: A3 BF 45 EE 66

Pierwsze 2 pola (w przykładzie A3 BF), a w nielicznych przypadkach 3 są zmienne dla danego tytułu gry, gdyż identyfikują coś w rodzaju ID gracza. Jeśli chodzi o pozostałe pozycje to identyfikują one grę (tytuł, rozmiar i nazwa pliku wykonywalnego, system PAL/NTSC, itp) i są niezmienne dla danego wydania gry.

Gdy DNAS wykryje że mamy zamontowany mod-chip, zerwie połączenie z serwerem. 
DNAS zawiera informację o danych użytkownika, sprzęcie do grania, kopii gry etc.

Na każdej grze online na konsole Sony jest nagrana informacja DNAS, gry nieoryginalne tzw. "piraty" i "kopie bezpieczeństwa" nie posiadają jej. Kod jest również wgrany w pamięć eeprom konsoli, ewentualnie w NA (Network Adaptera).

DNAS nie wykrywa starych mod-chipów (Ripper 2) oraz Swap Magica (Podmiana płyt).

PlayStation